Esta é uma lista de países por consumo de álcool medido em litros equivalentes ao etanol puro consumido por cabeça anualmente.

Dados da OMS de 2010 
A tabela abaixo usa dados de 2010 do relatório da OMS publicado em 2014. A metodologia utilizada pela OMS calculou o consumo por pessoas de 15 anos para cima. Todos os dados nas colunas referem-se ao ano de 2010. A coluna Consumo registrado refere-se à média do consumo registrado para o período de 2010. O Consumo não registrado foi calculado com base em investigações empíricas e pareceres de especialistas. O total representa a soma do consumo registrado e não registrado. As próximas 4 colunas são os dados sobre o consumo de álcool registrado por tipo. Cerveja refere-se à cerveja de malte, Vinho refere-se ao vinho de uva, bebida destilada refere-se a todas as bebidas destiladas, e a coluna "Outro" refere-se a todas as outras bebidas alcoólicas, tais como o vinho de arroz, saquê, kumi kumi.

Dados da OMS de 2015 para países da OCDE 
A seguinte tabela exibe a lista dos países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) por consumo total de álcool per capita, em litros de álcool puro, que foi publicada em 2015 pela OMS.

Estatísticas da OCDE
A tabela abaixo lista os países da OCDE por consumo anual de álcool puro, em litros, por pessoa com idade de 15 anos ou mais, como publicado no relatório 2013 OECD Health Data. Observe que a metodologia para converter bebidas alcoólicas para álcool puro pode se diferir entre os países. Tipicamente, a bebida é ponderada em 4-5%, o vinho em 11-16% e a bebida destilada em 40% do equivalente de álcool puro.

Ver também
Bebida alcoólica
Alcoolismo
Lista de países por consumo de cerveja por pessoa

Referências

Álcool por país
Alcoolismo
Listas de países